La saison 2007-2008 de la JSM Béjaia, club de football algérien, voit l'équipe évoluer en Division 1 pour la  fois et vainqueur de la coupe d'Algérie. L'équipe a participé aussi à la Coupe de la confédération pour la  fois de son histoire.

Matchs de championnat

Classement final

Matchs de coupe

Matchs de coupe de confédération

Matchs de supercoupe 

 Le président de la JS Kabylie, Mohand Chérif Hannachi, a proposé de reporter le déroulement du match de la supercoupe d’Algérie, programmé le , à une date ultérieure. Il a justifié sa proposition par le fait que le stade du 5-Juillet est encore fermé alors qu’il considère qu’il s’agit d’un grand match devant se dérouler dans un grand stade. Il a suggéré d’attendre que le 5-Juillet rouvre ses portes pour programmer cette rencontre. La LNF indique que le match est maintenu pour la date du . On explique que dans le contrat liant la FAF à la société sponsorisant le match de la supercoupe d’Algérie, il est mentionné que le match doit se dérouler le  de chaque année. Toutefois, la Ligue n’a pas désigné le lieu où se déroulera cette rencontre qui attitrera certainement un public nombreux quand on sait qu’il s’agit d’un derby kabyle. Pour rappel, la JSK est champion d’Algérie en titre alors que la JSMB est détentrice de la coupe d’Algérie.

Match de gala

Effectif professionnel

Notes et références 

Béjaïa
2007-2008
Football en Algérie en 2007
Football en Algérie en 2008